Кубок Шпенглера 1965 — 39-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 грудня по 31 грудня 1965 року.

Підсумкова таблиця та результати 

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

Дерек Холмес (EC Кицбюель) 10 (7+3)

Примітки

Посилання 
 hockeyarchives  
 «Кубок Шпенглера 1965»  
 «Кубок Шпенглера 1965»  

1965
1965 у хокеї з шайбою